{{Политика Украины} 
По состоянию на 1 января 2022 года в пределах международно признанной территории страны насчитывается 461 город, 18 из которых находятся на контролируемой Россией территории Крыма.

По итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года статус города имел 461 населённый пункт. По состоянию на 2002 год, число городов сократилось до 460, так как город Ингулец вошёл в состав Кривого Рога и перестал учитываться Укрстатом как отдельный город в статистике.

Столица и самый большой по населению город Украины — Киев.

В период с 2001 по 2012 год количество городов-миллионников по численности наличного населения в стране сократилось с четырех (Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса,  до трёх (Киев, Харьков, Одесса), а по численности постоянного населения — до двух (Киев, Харьков).

Больше всего городов насчитывается в Донецкой области — 52.

В городских населённых пунктах (городах и пгт) проживает более 69 % населения (2015 год).

В 16 крупнейших городских агломерациях Украины проживает около 17 млн чел. (37 % жителей страны).

Крупнейшие по населению города 
 

В таблице приведён список городов Украины с численностью населения более 100 тысяч жителей когда-либо и её динамика за период с 1989 по 2019 год.
 Выделены цветом административные центры регионов Украины.
 Выделены цветом периоды тех городов, которые находятся на части территории регионов, неподконтрольной Украине.
 Выделены цветом периоды тех городов, которые находятся на территории регионов, полностью неподконтрольных Украине.

Данные за 1989—2015 годы в таблице приведены по наличному населению городов на начало года или дату переписи; данные на начало 2016 года —  также по наличному (кроме Крыма) и постоянному населению городов по оценкам региональных статистических управлений Укрстата по состоянию на 1 января 2016 года.

Города с населением:
  — 2 000 000 и более чел.
  — от 1 000 000 до 1 999 999 чел.
  — от 750 000 до 999 999 чел.
  — от 500 000 до 749 999 чел.
  — от 250 000 до 499 999 чел.
  — от 100 000 до 249 999 чел.

Названия городов указаны в городах свыше 200 тыс. человек.

Список городов

Количество городов по областям

См. также 
 Городские агломерации Украины
 Численность населения городов Украины 2001
 Населённые пункты Украины, утратившие статус города

Ссылки 
 Статьи о населённых пунктах Украины
 Укртелеком: Коды городов и сёл Украины (более 1000 наименований) (укр.)
 Поиск городов Украины по названию, населению, площади, высоте над уровнем моря, году основания, месторасположению (район, область)
 Города Украины. 3D панорамы
 Рейтинг городов Украины
 База данных городов и улиц Украины
 Карта Украины с городами и улицами

Примечания 

 
Украина
Списки:Украина